Billy Brooks (trompettist) - Amerikaans jazztrompettist (1926-2002)
 Billy Brooks (percussionist) - Amerikaans jazzpercussionist (1943)
 William McKinley Brooks III - Amerikaans footballspeler (geboren 22-07-1953)
 William T. Brooks, jr. - Amerikaans footballspeler (geboren 06-04-1964)